|-
| 167901 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167902 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167903 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167904 - || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167905 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167906 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167907 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167908 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167909 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167910 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167911 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167912 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167913 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167914 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167915 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167916 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167917 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167918 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167919 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167920 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167921 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167922 - || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167923 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167924 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167925 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167926 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167927 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167928 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167929 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167930 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167931 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167932 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167933 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167934 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167935 - || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167936 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167937 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167938 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167939 - || || 9 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167940 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167941 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167942 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167943 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167944 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167945 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167946 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167947 - || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167948 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167949 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167950 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167951 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167952 - || || 10 de març de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 167953 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167954 - || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167955 - || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167956 - || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167957 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167958 - || || 12 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167959 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167960 - || || 13 de març de 2005 || Moletai || MAO
|-
| 167961 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167962 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167963 - || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167964 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167965 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167966 - || || 9 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167967 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167968 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167969 - || || 13 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167970 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167971 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 167972 - || || 16 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167973 - || || 18 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167974 - || || 17 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167975 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167976 - || || 1 d'abril de 2005 || Goodricke-Pigott || V. Reddy
|-
| 167977 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167978 - || || 4 d'abril de 2005 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 167979 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167980 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167981 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167982 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167983 - || || 4 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167984 - || || 2 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 167985 - || || 5 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167986 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167987 - || || 3 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 167988 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167989 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167990 - || || 5 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167991 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167992 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167993 - || || 9 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167994 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167995 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167996 - || || 12 d'abril de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 167997 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167998 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167999 - || || 7 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 168000 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

7